Юлия — многозначный термин: Имя

Люди 
 Юлия — женское имя.
 Юлия Баттенбергская (1825—1895) — дочь графа и генерала от инфантерии Ганса Морица фон Гауке, княгиня фон Баттенберг.
 Юлия фон Бранденбург (1793—1848) — незаконная дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма II.
 Юлия Друза (5—43) — внучка Тиберия, дочь его сына Друза Младшего.
 
 Юлия Икс — американский фильм ужасов 2011 года.
 Юлия Корнелия Паула — супруга римского императора Гелиогабала.
 Юлия Ливилла (18—41) — младшая сестра императора Калигулы.
 Юлия Сервиана Паулина — племянница римского императора Адриана.
 Юлия Флавия — представительница династии Флавиев.

Другое 
 (89) Юлия — астероид.

Фильмы 
 «Юлия» — фильм 2005 года.
 «Юлька» — советский фильм 1972 года режиссёра Константина Жука.

См. также 
 «Юлия, или Новая Элоиза» — роман в письмах в жанре сентиментализма, написанный Жан-Жаком Руссо
 «Юлия, или Приглашение к самоубийству» — роман советского и украинского писателя Павла Загребельного